Аре́вало () — испанская фамилия и топоним:

Персоналии 
 Аревало, Гильермо (род. 1952) — курандеро (целитель-шаман), общественный деятель, популяризатор лекарственных растений сельвы Амазонки.
 Аревало, Марсело (род. 1990) — сальвадорский теннисист.
 Аревало, Рауль (род. 1979) — испанский актёр кино и телевидения.
 Аревало, Рафаэль (род. 1986) — сальвадорский теннисист.
 Аревало, Хуан Хосе (1904—1990) — президент Гватемалы.
 Аревало, Эйдер (род. 1993) — колумбийский легкоатлет.

Составные фамилии 
 Аревало Валера, Гиллермо (род. 1952) — курандеро (целитель-шаман), общественный деятель.
 Аревало Мартинес, Рафаэль (1884—1975) гватемальский писатель и поэт, дипломат.
 Аревало Риос, Эхидио (род. 1982) — уругвайский футболист, полузащитник.
 Санчес Аревало, Даниэль (род. 1970) — испанский сценарист, кинорежиссёр и кинопродюсер.

Топоним 
 Аревало — населённый пункт и муниципалитет в Испании в провинции Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Аревало-де-ла-Сьерра — населённый пункт в провинции Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Аревало — населённый пункт в восточной части Уругвая, в департаменте Серро-Ларго.
 Сан-Висенте-де-Аревало — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.